

Pessoas
Adam Saunders
Clarence Saunders
Dean Saunders
Jennifer Saunders
John Baker Saunders
William Saunders
Sir Charles Saunders
Saunders Mac Lane

Localidades
Condado de Saunders
Ilha Saunders
Ilha Saunders (Malvinas)

Outros
French and Saunders

Sistema de Saunders e Hommersand
Saunders-Roe Saro Princess
Saunders – personagem do filme de 007 The Living Daylights

Desambiguações de sobrenomes